Знаменский сельский округ

Российская Федерация

Белгородская область 

 Знаменский сельский округ Старооскольского района (до 2008 года)

Калининградская область 

 Знаменский сельский округ Гвардейского района (2005—2019)

Кировская область 

 Знаменский сельский округ Яранского района

Марий Эл 

 Знаменский сельский округ Медведевского района

Московская область 

 Знаменский сельский округ Каширского района (1994—2006)

Омская область 

 Знаменский сельский округ Знаменского района

Смоленская область 

 Знаменский сельский округ Угранского района

Тверская область 

 Знаменский сельский округ Оленинского района (до 2005 года)

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Знаменский сельский округ Нерчинского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Знаменский сельский округ Есильского района

Восточно-Казахстанская область 

 Знаменский сельский округ городской администрации Семея